Übergang steht für:

 einen Grenzübergang 
 eine Brücke
 eine Flachstelle eines Wasserlaufs, an der man diesen relativ leicht durchqueren kann, siehe Furt
 einen Gebirgspass, den Übergang von einem Gebirgstal in ein benachbartes Gebirgstal
 die begehbare Verbindung zwischen zwei Reisezugwagen, siehe Wagenübergang
 Wechsel von einer Gangart bzw. von einer Lektion in eine andere, siehe Übergang (Reiten)
 Übergang eines Rechts, siehe Übertragbarkeit
 in der Atomphysik den Sprung eines Elektrons, siehe Energieniveau#Übergänge zwischen Energieniveaus
 der Übergang zwischen Tag und Nacht, siehe Dämmerung
 den Übergang zwischen Epochen, siehe Zeitenwende
 Übergang (Quantenmechanik)

Übergang heißen:
 Übergang (Band), eine deutsche Metalband
 Übergang (Pass), 1216 m, am Almkogel im Ennstal, Oberösterreich
Werke:
 Der Übergang (Roman), Roman (2010) von Justin Cronin
 Der Übergang (Film), DEFA-Spielfilm aus dem Jahr 1978 von Orlando Lübbert
 Übergang 1-14, ein Entwurf aus dem Nachlasswerk Immanuel Kants

Siehe auch:
 Veränderung
 Wandlung
 Transition
 Transitus 
 Zwischenspiel
 Überführung